Louis Levy har flere betydninger:

 Louis Levy (forfatter) – en dansk forfatter
 Louis Levy (komponist) – en britisk komponist